Słowo Lapid (Lappid) może odnosić się do następujących pojęć:

Osoby noszące nazwisko Lapid 
 Tommy Lapid, właśc. Josef Lapid, ur. jako Tomislav Lampel (1931-2008) – izraelski dziennikarz i polityk, członek Knesetu, lider partii liberalnej Szinui (1999-2006).
 Lito Lapid, właśc. Manuel Mercado Lapid (ur. 1955) – filipiński aktor, filmowiec i polityk. Senator Filipin.
 Ja’ir Lapid (ur. 1963) – izraelski dziennikarz, polityk i pisarz, a także żołnierz, aktor, scenarzysta i twórca muzyki filmowej, prezenter telewizyjny i bokser. Lider ugrupowania Jest Przyszłość (Jesz Atid), członek Knesetu i minister finansów, syn Tommy’ego.
 Mark Lapid (ur. 1980) – filipiński aktor i polityk. Syn Lito.

Inne znaczenia  
  Lapid –  wieś w Izraelu, w Dystrykcie Centralnym, w samorządzie regionu Chewel Modi’in
 Lapid – izraelska syjonistyczna organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją młodzieży

Zobacz też

Przypisy